En Pologne, Ksawerów peut désigner :

 Ksawerów, un quartier dans l'arrondissement de Mokotów de la capitale Varsovie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Ksawerów, un village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ksawerów, un village du powiat de Kalisz
 Ksawerów, un village du powiat de Konin
 Ksawerów, un village du powiat de Września

dans la voïvodie de Łódź
 Ksawerów, un village du powiat de Łęczyca
 Ksawerów, un village du powiat de Łódź-est
 Ksawerów, un village du powiat de Pajęczno
 Ksawerów, un village du powiat de Pabianice
 Ksawerów, une gmina rurale dont ce village est le siège

dans la voïvodie de Lublin
 Ksawerów, un village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ksawerów, un village